Il doppio  dell'Oberstaufen Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rik De Voest e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale  Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk 7–6(7–1), 6–3.

Teste di serie

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (finale)
  Martin Fischer /  Philipp Oswald (campioni)

  Jeff Coetzee /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Alex Satschko /  Simon Stadler (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Oberstaufen Cup 2011